

Cinema 
Segreti e bugie (Secrets & Lies) – film del 1996 diretto da Mike Leigh

Letteratura 
 Secrets and Lies – libro di Bruche Schneir del 2000

Televisione 
Secrets & Lies – miniserie televisiva australiana del 2014
Secrets and Lies – serie televisiva statunitense del 2015
Segreti e bugie (Secrets and Lies) – episodio della seconda stagione di 30 Rock
 Segreti e bugie (Secrets and Lies) – episodio della quarta stagione di Desperate Housewives
 Amici (Secrets and Lies) – episodio della ottava stagione di E.R. - Medici in prima linea